

Patronyme 

 Eric Lively, acteur américain.
 Ernie Lively, acteur américain.
 Robyn Lively, actrice américaine.
 Zack Lively, acteur américain.
 Lori Lively, actrice et designer américaine. 
 David Lively, pianiste français d'origine américaine de musique classique. 
 Penelope Lively, écrivain britannique.

Pseudonyme 

 Blake Lively, actrice américaine.

Toponyme 

 Île Lively, une des îles Malouines.

Titres 

 Step Lively, film américain réalisé par Tim Whelan, sorti en 1944.
 Lively tracs, double 12" du groupe Pet Shop Boys sorti en .

Musique 
 The Lively Ones, groupe instrumental américain de surf rock actif dans le sud de la Californie.

Internet 
 Google Lively, monde virtuel en 3D de Google.

Patronyme anglais